Questa pagina elenca i 119 comuni del dipartimento di Bouches-du-Rhone in ordine alfabetico, con il loro codice INSEE, codice postale principale, la loro popolazione legale al 1º gennaio 2006, e appartenenti alle principali intercomunalità nel 2004.

Lista generale

Per strutture intercomunali
 (CUM) Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, creata nel 2000.
 (CAAP) Communauté d'agglomération di Pays d'Aix-en-Provence, creata nel 2001, in parte anche sul dipartimento di Vaucluse.
 (CAA) Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargues-Montagnette, creata nel 2004.
 (CAG) Communauté d'agglomération Garlaban Huveaune Sainte-Baume, creata nel 2000,in parte anche sul dipartimento Varo.
 (CAPM) Communauté d'agglomération du pays de Martigues, creata nel 2001.
 (Agglopole Provence) Communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, creata nel 2002.
 (SANB) Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, creato nel 1984.

Voci correlate
Bocche del Rodano (dipartimento)

Bocche del Rodano